José Antonio Primo de Rivera (1903-1936), Spaans fascistisch (falangistisch) politicus
José Rivera (schrijver) (1955), Puertoricaans toneelschrijver
José Ignacio Rivera (1962), Spaans schansspringer
José Higinio Rivera (1963), Ecuadoraans voetballer
José Manuel Rivera (1986), Mexicaans voetballer